Тібру () — село у повіті Алба в Румунії.
 Тібру (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Тібру — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.